De blauwe vanga (Cyanolanius madagascarinus) is een zangvogel uit de familie Vangidae (vanga's).

Verspreiding en leefgebied
Deze soort is endemisch in Madagaskar en telt 3 ondersoorten:
 Cyanolanius madagascarinus madagascarinus: Madagaskar.
 Cyanolanius madagascarinus comorensis: Moheli (de westelijk-centrale Comoren).
 Cyanolanius madagascarinus bensoni: Grande Comore (de westelijk-centrale Comoren).

Externe
Avibase

Vanga's
IUCN-status niet bedreigd
Dier uit het Afrotropisch gebied